Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Австралии, Австрии, Германии, Израиля, Канады, Словакии, Хорватии и Чехии.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Словакия — Чехия

Германия — Хорватия

Канада — Израиль

Австрия — Австралия

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа